Викентий может означать:

 Викентий — мужское имя латинского происхождения.

Носители:
 Викентий (ум. не позднее 578) — епископ Неаполя.
 

 Викентий Аженский (ум. около 300) — диакон, священномученик.
 Викентий из Кельчи (ок. 1200 — после 1263) — польский священник, поэт, первый известный польский композитор.
 Викентий Леринский (ум. до 450) — иеромонах, святой Единой Церкви.
 Викентий Сарагосский (ум. 304) — раннехристианский мученик.

 Викентий (Брылеев) (род. 1979) — епископ Златоустовский и Саткинский Русской православной церкви.
 Викентий (Вуич) (1874—1939) — епископ Банатский Сербской православной церкви.
 Викентий (Грифони) (род. 1954) — епископ Слобозийский и Кэлэрашийский Румынской православной церкви.
 Викентий (Маламатениос) (1954—2022) — монах Константинопольской православной церкви; бывший епископ Апамейский, извергнутый из сана.
 Викентий (Морарь) — митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа Русской православной церкви;
 Викентий (Никитин) (1892—1938) — епископ Древлеправославной церкви Христовой.
 Викентий (Никольский) (1888—1937) — монах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Викентий (Новожилов) (род. 1945) — епископ Ярославский и Костромской Русской православной старообрядческой церкви.